Jack Lang (1876-1975), homme politique australien ;
  (), joueur américain de football américain ;
  (1921-2007), écrivain sportif américain ;
 Jack Lang (1939-), homme politique français.